Tetilla kan syfta på:

 Tetilla (djur) – ett släkte svampdjur
 Tetilla (växter) – ett släkte växter
 Tetilla (ost) – en ostsort